Decatur kan syfta på:

Geografi

USA

 Decatur, Alabama
 Decatur, Arkansas
 Decatur, Georgia
 Decatur, Illinois
 Decatur, Indiana 
 Decatur, Michigan
 Decatur, Mississippi
 Decatur, Tennessee
 Decatur, Texas

Se även 
 Decatur County – flera